Артур Кнауц (; 20 марта 1911, Даден — август 1943) — немецкий гандболист. Чемпион Олимпийских игр 1936 года в Берлине.

Биография 
Родился 20 марта 1911 года в семье шахтёра Альберта Кнауца и его жены Паулины. После окончания школы в 1925 году, учился на плотника. В 1928 году по собственному желанию стал солдатом немецкой армии, численность которой на тот момент была ограничена 100 000 человек в соответствии с Версальским миром. После обучения в Оснабрюке, его перевели в пионерский батальон №6 в Миндене, где он впервые и познакомился с гандболом. Помимо гандбола, увлекался также футболом и лёгкой атлетикой, успешно выступал на военных и региональных соревнованиях. В 1936 году он вошёл в состав сборной Германии по гандболу для участия в олимпийских играх в Берлине, на которых Германия одерживала победы во всех матчах и стала олимпийским чемпионом.

В 1932 году Кнауц получил звание унтер-офицера, а в 1934 году сержанта. После победы на Олимпийских играх стал генерал-сержантом. В годы второй мировой войны дослужился до звания капитана. Предположительно погиб в августе 1943 года на территории современной России. Точная дата и обстоятельства его смерти неизвестны.

Личная жизнь 
22 января 1937 года женился на Эрне Шпэт (1910–1997). У пары был сын Дитер (1937–1991).

Литература 
 Mit Knautz zu Olympia-Gold. Siegener Zeitung vom 12. August 2011, S. 30

Ссылки 
 Биография 

Гандболисты Германии
Игроки сборной Германии по гандболу
Олимпийские чемпионы от Германии
Олимпийские чемпионы по гандболу
Чемпионы летних Олимпийских игр 1936 года
Гандболисты на летних Олимпийских играх 1936 года
Погибшие во Второй мировой войне
Офицеры нацистской Германии